Bahabón de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bahabón de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Bahabón de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar